Dahms ist der Familienname folgender Personen:

 Anneliese Dahms-Oldag (* 1928), deutsche Schauspielerin
 Gabriele Dahms (1944–1999), deutsche Malerin
 Günther Dahms, deutscher Unternehmer
 Gustav Dahms (1853–1901), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Hellmuth G. Dahms (1918–2010), deutscher Historiker
 Karl Dahms (1887–1973), deutscher Musikkritiker und Historiker (Pseudonym Walter G. Armando)
 Martin Dahms (* 1963), deutscher Journalist und Autor
 Matthias Dahms (* 1961), deutscher Vibraphon- und Marimbasolist, Percussionist und Komponist
 Michael Dahms (* 1956), deutscher Fußballspieler
 Reinhard Dahms (1944–1966), Todesopfer an der innerdeutschen Grenze

 Victor Dahms (Anagramm aus Mads Thorvic; * 1973), Publizist
 Walter Dahms (1887–1973), deutscher Journalist, Musikkritiker, Komponist und Übersetzer
 Werner Dahms (1920–1999), deutscher Schauspieler
 Wilhelm Dahms (1859–1939), Buchdrucker, Verleger und Publizist
 Wolfgang Dahms (* 1950), deutscher Schriftsteller
 Wolfram Dahms (* 1938), deutscher Architekt und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Dams
 Dahm